Bạc Liêu (provincie) - een provincie in Vietnam
Bạc Liêu (stad) - een stad in Vietnam